Westbrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westbrook (Maine)
Westbrook (Minnesota)
Westbrook (Texas)
Westbrook (Connecticut)